Camper (bedrijf), een Spaanse schoenenfabrikant
 Kampeerauto of camper, een motorvoertuig dat is ingericht om in te overnachten en te verblijven

Personen 
 Florentius Camper, Nederlands predikant en heer van Ouderkerk
 Petrus Camper (1722 - 1798), Nederlands hoogleraar, arts, anatoom en lid van de Raad van State
 Adriaan Gilles Camper (1759 - 1820), Nederlands bestuurder en politicus; zoon van Petrus Camper